Kozarac je lahko:
 Kozarac, Bosna in Hercegovina
 Kozarac, Čeminac (Hrvaška)
 Kozarac, Gvozd (Hrvaška)